Томто́р

 Томтор — река,
 Томтор — месторождение железорудное, карбонатитное, редкоземельных металлов,
 Населённые пункты
 Томтор — село в Верхоянском улусе Якутии, центр Борулахского наслега,
 Томтор — село в Верхоянском улусе Якутии, образует Дулгалахский наслег,
 Томтор — село в Мегино-Кангаласском улусе Якутии,
 Томтор — село, центр 2-го Борогонского наслега Оймяконского улуса Якутии, «полюс холода»,
 Томтор — село в Таттинском улусе Якутии,
 Томтор — село в Усть-Алданском улусе Якутии.